

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: змс Константин Локтев.

«Спартак» Москва 
Старший тренер:  змс Евгений Майоров (до марта), мс Николай Карпов (с марта).
Тренер: мс Юрий Глухов.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Виктор Тихонов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Николай Пучков.
Тренер: мс Валериан Пецюкевич.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Александр Новокрещёнов.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Егоров.
Тренер: змс Альфред Кучевский.

«Динамо» Киев 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР и УССР Дмитрий Богинов.
Тренер: мс, зтр УССР Игорь Шичков.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Виталий Стаин.
Тренер: мс Геннадий Радаев.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Сергей Митин.
Тренер: Владимир Шумков.

«Металлург» Новокузнецк 
Старший тренер: змс Николай Сологубов.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1967-68 год. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И. Ленина. 1967 г.
 Хоккей. 1968-1969. Справочник-календарь. Ленинград. 1968 г.
 Хоккейный календарь 68-69. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1968 г.
 Хоккей 68/69. Москва. Изд. ФиС. 1968 г.
 Хоккей. 1968-1969. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И. Ленина. 1968 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой